Ел Тарај има више значења:

 Ел Тарај (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тарај (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тарај, Ел Тарај Уно (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тарај (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тарај (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тарај (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тарај (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тарај (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тарај (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тарај, Мираломас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тарај (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тарај, Ел Тарај Дос (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тарај (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тарај (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тарај (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику